Суперкубок Литви з футболу 2003 — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 8 листопада 2003 року між чемпіоном Литви Каунасом та володарем кубка Литви клубом Жальгіріс (Вільнюс).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на lfe.lt
 Матч на almis.sritis.lt 

2003
Литва